

Astronomia 
 Cillene – satellite di Giove

Geografia 
 Cillene – città dell'antica Grecia ubicata nell'Elide
 Cillene – colonia greca dell'Eolide
 Cillene – montagna della Grecia

Mitologia 
 Cillene – personaggio della mitologia greca una naiade moglie di Pelasgo
 Cillene – personaggio della mitologia greca. Figlio di Elato e di Laodice ed eponimo del Monte Cillene

Note